Klasse B steht für:

 Klass B, sowjetischen Eishockeyliga, siehe Wysschaja Hockey-Liga B #Geschichte
 Klasse B, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse B – Braunerden
 Klasse B, Flare-Klasse, siehe Sonneneruption #Allgemeines
 Klasse B, Fahrerlaubnisklasse in der EU, siehe Führerschein (EU-Recht) #Führerscheinklassen
 Klasse B, Fahrerlaubnisklasse in der DDR, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen in der DDR
 Klasse B, Netzklasse, siehe Netzklasse #Übersicht der Netzklassen
 Klasse-B-Systeme, eine Kategorie von Zugbeeinflussungssystemen in Europa
 SAR-Klasse B, Lokomotivenbaureihe der South African Railways, siehe NZASM Nr. 61 bis 255
 Spektralklasse B, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung
 U-Boot-Klasse B, britische U-Boot-Klasse

Siehe auch:
 B-Klasse (Begriffsklärung)
 Baureihe B (Begriffsklärung)
 Modell B (Begriffsklärung)
 Serie B (Begriffsklärung)
 Typ B (Begriffsklärung)